Concerto per violino e orchestra n. 1 – composizione di Béla Bartók
Concerto per violino e orchestra n. 1 – composizione di Max Bruch
Concerto per violino e orchestra n. 1 – composizione di Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto per violino e orchestra n. 1 – composizione di Niccolò Paganini
Concerto per violino e orchestra n. 1 – composizione di Sergej Prokof'ev
 Concerto per violino e orchestra n. 1 – composizione di  Dmitrij Šostakovič